.

Varianti in altre lingue
Bulgaro: Светослав (Svetoslav)
Ceco: Svatoslav, Světoslav
Polacco: Świętosław
Serbo-croato: Svetislav, Svetoslav
Slovacco: Svätoslav

Origine e diffusione
Deriva dalla lingua slava ed è composto da svet, "benedetto", "sacro", "brillante" e slav, "gloria", e può quindi essere interpretato come "gloria benedetta", "gloria brillante" o "che celebra la santità".

Onomastico
Non esistono santi che portano questo nome, quindi è adespota. L'onomastico può essere festeggiato in occasione di Ognissanti, il 1º novembre.

Persone

Svjatoslav I di Kiev, sovrano della Rus' di Kiev
Svjatoslav II di Kiev, Principe di Černihiv e Sovrano della Rus' di Kiev
Svjatoslav III di Vladimir, Gran Principe di Vladimir
Svjatoslav Teofilovič Richter, pianista ucraino

Variante Svetoslav

Svetoslav Petrov, calciatore bulgaro
Svetoslav Suronja, re di Croazia
Svetoslav Todorov, calciatore bulgaro

Variante Svetislav

Svetislav Pešić, cestista e allenatore di pallacanestro serbo

Note

Prenomi di origine slava